Een Sint-Egbertuskerk is een kerk die gewijd is (of was) aan de heilige Egbert van Rathmelsigi.

Nederland 
Sint-Egbertuskerk (Almelo)
Sint-Egbertuskerk (Hoek van Holland)
Sint-Egbertuskapel (Schiermonnikoog)

Verenigde Staten 
Saint Egbert church (Morehead City)

Egbertuskerk